Liste von Skisprungschanzen steht für:

 Liste der Normalschanzen, Liste der Skisprungschanzen (Hillsize 85 bis 109 Meter)
 Liste der Großschanzen, Liste der Skisprungschanzen (Hillsize 110 bis 184 Meter)
 Liste der Skiflugschanzen, Liste der Skiflugschanzen (Hillsize über 185 Meter)
 Liste der olympischen Skisprungschanzen, Liste der Skisprungschanzen, die Veranstaltungsort bei Olympischen Winterspielen waren